Адамс, Мод (1872—1953) — американская театральная актриса.
 Адамс, Мод (род. 1945) — шведская актриса.